Ви́тор Мануэ́л Триге́йруш Кре́шпу (, , Порту-ди-Мош, Португалия — , Лиссабон, Португалия) — португальский военный деятель, последний генерал-губернатор Мозамбика (1974—1975).

Биография 
В 1952 году окончил Военно-морскую академию. С начала 1960-х воевал в португальских колониях в Африке — Гвинее-Бисау, Анголе, Мозамбике. Специализировался на командовании артиллерийскими войсками. Являлся профессором 9-го военно-морского училища, командовал корветом «Хасинто Кандидо» в Мозамбике. На протяжении нескольких лет представлял ВМС Португалии в НАТО.

В звании капитан-лейтенанта он присоединился к Движению вооружённых сил, свергнувшему режим «Нового государства». Был единственным представителем командования военно-морского флота, присоединившимся к «Революции гвоздик» в апреле 1974 года.

12 сентября 1974 — 25 июня 1975 года являлся Верховным комиссаром (генерал-губернатором) и главнокомандующим Вооруженными Силами в Мозамбике в период его деколонизации.

В 1975—1982 гг. входил в Революционный совет Португалии.

19 сентября 1975 — 23 июля 1976 года был министром сотрудничества в правительстве Жозе Пиньейру ди Азеведу. Тогда же произведён в контр-адмиралы.

После увольнения с военной службы занимал должность директора Центральной библиотеки военно-морского флота.

Награды 
 Ависский орден (1970)
 Орден Свободы (24.9.1983)
 Орден Инфанта дона Энрики (21.11.2005)

Ссылки 
 Крешпу, Витор Мануэл на tsf.pt
 Витор Крешпу на onaviodesarmado.blogspot.ru
 Крешпу, Витор Мануэл на tsf.pt

Военные Португалии
Революционеры Португалии
Члены Революционного совета Португалии
Министры Португалии
Контр-адмиралы
Участники гражданской войны в Анголе